Хэдун (Тяньцзинь) (河东) — район городского подчинения города центрального подчинения Тяньцзинь (КНР).
 Хэдун (Линьи) (河东) — район городского подчинения городского округа Линьи провинции Шаньдун (КНР).